

Aziende 
 JVC – azienda di elettronica giapponese

Sport 
 JVC Cuijk – società calcistica di Cuijk (Paesi Bassi)
 JVC Julianadorp – società calcistica di Julianadorp (Paesi Bassi)